Seminole County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Seminole County, Florida
 Seminole County, Georgia
 Seminole County, Oklahoma